(ruisseau aux noix en anglais) peut désigner, aux États-Unis :

Toponyme 

 Walnut Creek, census-designated place située en Arizona ;
 Walnut Creek, ville du comté de Contra Costa, dans l'État de Californie ;
 Walnut Creek, localité du comté de Wayne, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Walnut Creek, petite localité située sur le territoire du Walnut Creek Township et le comté de Holmes, dans l'État de l'Ohio.

Cours d'eau 
la Walnut Creek, cours d'eau ayant formé le Walnut Canyon, dans l'État de l'Arizona ;
la Walnut Creek, rivière affluent du lac Érié, et dont le cours est situé dans le comté d'Érié et le Commonwealth de Pennsylvanie.

Cinéma 
 Walnut Creek, un film américain réalisé par Edward Holzman en 1996.

Autres 
le Walnut Creek Amhitheatre, dont le nom complet est «  », théâtre de plein air, d'une capacité d'environ  places (dont environ  places assises),  créé en 1991 et situé à Raleigh, dans l'État de Caroline du Nord.

Homonymie de localités aux États-Unis